El término good puede referirse a:

 Good, película de 2008.
 Good, álbum del grupo musical Morphine.
 GOOD Music, sello discográfico.
 Good (partido político), partido político sudafricano